Amerikai Egyesült Államok
 Thornton (Arkansas)
 Thornton (Colorado)
 Thornton (Idaho)
 Thornton (Illinois)
 Thornton (Iowa)
 Thornton (Kalifornia)
 Thornton (Kentucky)
 Thornton (Mississippi)
 Thornton (New Hampshire)
 Thornton (Pennsylvania)
 Thornton (Rhode Island)
 Thornton (Texas)
 Thornton (Washington)
 Thornton (Wisconsin)

 Thornton patak – patak Seattle-ben

 Ausztrália
 Thornton (Ausztrália)

 Dél-Afrika
 Thornton (Dél-Afrika)

 Egyesült Királyság
 Thornton (Buckinghamshire)
 Thornton (East Riding of Yorkshire)
 Thornton (Fife)
 Thornton (Lancashire)
 Thornton (Leicestershire)
 Thornton (Lincolnshire)
 Thornton (Merseyshire)
 Thornton (Middlesborough)
 Thornton (West Yorkshire)

 Kanada
 Thornton (Kanada)